Tomassetti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Daniele Tomassetti (* 1981), italienischer Volleyballspieler 
 Giuseppe Tomassetti (1848–1911), italienischer Historiker und Autor 
 Stefano Tomassetti (* 1980), italienischer Dartspieler
 Vittorio Tomassetti (1930–2008), Bischof von Fano